Jerusalem Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jerusalem Township (North Carolina)
 Jerusalem Township (Ohio)